Topònims:
 Anderson (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Anderson (Alaska)
 Anderson (Califòrnia)
 Anderson (Indiana)
 Anderson (Texas)
 Biografies:
 Prenom:
 Anderson da Silva Nilmar, conegut com a Sonny Anderson (Goiatuba, 1970), futbolista brasiler
 Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima (1985, Recife), futbolista brasiler
 Anderson Luís de Abreu Oliveira, conegut simplement com a Anderson (Porto Alegre, 1988), futbolista brasiler
 Anderson Luiz de Carvalho, (1981, Jundiai, Estat de São Paulo), futbolista brasiler
 Anderson Luis de Souza, futbolista d'origen brasiler nacionalitzat portuguès
 Anderson Silva de França (São Paulo, 1982), futbolista brasiler que ocupà la posició de migcampista 
 Anderson Varejão (Colatina, 1982), jugador de bàsquet brasiler 
 Cognom:
 Abella Anderson
 Bob Anderson, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Bloody Will Anderson (Randolph County, Missouri, 1840 - Orrick, Missouri, 1864), guerriller sudista
 Brett Anderson (1967), cantant i escriptor musical
 Brian Anderson
 Carl Anderson (1945 – 2004), cantant i actor de teatre i cinema nord-americà
 Carl David Anderson (Nova York, 1905 – San Marino, 1991), físic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Danilo Baltasar Anderson (Caracas, 1966 - 2004), jurista i ambientalista veneçolà 
 J. Tobias Anderson (1971, Göteborg, Suècia), videoartista suec
 June Anderson (Boston, 1952), soprano dels Estats Units
 Ken Anderson (1976), lluitador professional americà conegut en el ring com a Mr Kennedy
 Laurie Anderson (Glen Ellyn, Illinois, 1947), músic, poeta, dibuixant i artista experimental
 Leroy Anderson (1908 - 1975), compositor, adaptador i director estatunidenc 
 Lindsay Anderson (Bangalore, Índia, 1923 - Angulema, França, 1994) director anglès de teatre, pel·lícules i documentals
 Louis Anderson (Dargaville, Nova Zelanda, 1985), jugador de rugbi d'ascendència tongalesa
 Marian Anderson (Filadèlfia, 1899 - Nova York, 1993), contralt estatunidenca
 Maxwell Anderson (1888 - 1959), dramaturg estatunidenc
 Pamela Anderson (1967, Ladysmith, Colúmbia Britànica), actriu, model, productora de televisió canadenca
 Paul Thomas Anderson (Studio City, Califòrnia) director, guionista i productor de cinema estatunidenc 
 Philip Warren Anderson (1923 – 2020), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel
 Phil Anderson (Londres, 1958), ciclista australià que fou professional entre 1980 i 1994
 Quentin Anderson (1912 - 2003), crític literari i historiador de la cultura dels Estats Units 
 Robert Anderson Hall (Raleigh, Carolina del Nord, 1911 - 1997), lingüista estatunidenc
 Robert Woodruff Anderson (Nova York, 1917 - 2009), guionista i dramaturg estatunidenc
 Ruth Anderson (Montana, 1928), flautista i compositora dels Estats Units
 Sherwood Anderson (1876 - 1941), novel·lista i escriptor de contes estatunidenc
 Wes Anderson (Houston, Texas, 1969), director de cinema dels Estats Units
 Miscel·lània:
 Anderson Mesa, observatori estel·lar a Flagstaff, Arizona 
 Anderson Packers, equip de bàsquet situat a Anderson (Indiana)